Le CAR Development Trophy 2009 est une compétition organisée par la Confédération africaine de rugby qui oppose les nations africaines de Troisième Division.

Notes et références

Liens externes 
 Site officiel de la Confédération africaine de rugby

2009
Événement sportif international en Afrique
Coupe Afrique de troisième division